Cedar Crest, Novi Meksiko
Cedar Crest, Oklahoma
Cedar Crest, Pennsylvania